Menesiniella är ett släkte av kräftdjur. Menesiniella ingår i familjen havstulpaner. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havstulpaner
Menesiniella